SJ U steht für:

 SJ U (1899), Dampflokomotivbaureihe der Schwedischen Staatsbahn
 SJ U (1926), Elektrolokomotivbaureihe der Schwedischen Staatsbahn